Mainvilliers kan syfta på:
 Mainvilliers, Eure-et-Loir
 Mainvilliers, Loiret